Liste des églises dédiées à Honoré d'Amiens (saint Honoré) :

Oise 
 Église Saint-Honoré de Verneuil-en-Halatte (Oise).

Paris 
 Ancienne collégiale Saint-Honoré à Paris ;
 Église Saint-Honoré-d'Eylau (église ancienne) ;
 Église Saint-Honoré-d'Eylau (église nouvelle).

Deux-Sèvres 
 Église Saint-Honoré de Thénezay (Deux-Sèvres) ;

Somme 
 Église Saint-Honoré d'Amiens (Somme) ;
 Église Saint-Honoré de Bouzincourt (Somme) ;
 Église Saint-Honoré de Cagny (Somme). 

Liste d'églises